Exposant peut signifier :
 l'exposant, une notation typographique ;
 l'exposant, l'opération mathématique ou encore l'exposant d'un groupe.